Miejscowości:
 Fago – gmina w Hiszpanii

Osoby o tym nazwisku:
 Nicola Fago – włoski kompozytor